Il doppio del torneo di tennis AAPT Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gustavo Kuerten e Nicolás Lapentti che hanno battuto in finale Jim Courier e Patrick Galbraith 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Mark Woodforde /  Todd Woodbridge (primo turno)
 Joshua Eagle /  Patrick Rafter (quarti di finale)

 Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (quarti di finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AAPT Championships 1999
ATP Tour 1999